Василий Игнатьев:
 Игнатьев, Василий Иванович (1874—1959) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения, генерал-майор.
 Игнатьев, Василий Кондратьевич (1944—2005) — почётный работник высшей школы РФ (2000), заслуженный врач РФ (2003).